Опера () — музично-сценічний жанр, що ґрунтується на синтезі музики, слова, дії.
 Опера () — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Мілан.
 Opera (Опера) — браузер (вебоглядач).